Moraña kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Moraña (ort), Galicien, Provincia de Pontevedra, 
 Moraña (kommun), Galicien, Provincia de Pontevedra, 

Robotskapade Spanienförgreningar